Die Football League Second Division 1927/28 war die 32. Saison der Football League Second Division als zweithöchste englische Fußballliga. Sie begann am 27. August 1927 und endete am 5. Mai 1928.

Zweitligameister wurde Manchester City und daneben stieg auch das zweitplatzierte Leeds United in die Football League First Division auf. Für die beiden Aufsteiger nahmen in der folgenden Zweitligasaison 1928/29 die zwei in der Tabelle unten rangierenden Erstligisten Tottenham Hotspur und FC Middlesbrough die Plätze ein. Aus der Second Division absteigen mussten der FC Fulham und der FC South Shields, wobei der FC South Shields fortan in der Nordstaffel Football League Third Division North und Fulham in der Football League Third Division South anzutreten hatten. Anstelle der beiden Vereine nahmen in der folgenden Spielzeit 1928/29 Third-Division-North-Meister Bradford Park Avenue und aus der Third Division South der Gewinner FC Millwall die freien Positionen ein.

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Torschützenliste

Literatur 
 Michael Joyce: Football League Players' Records, 1888 to 1939. SoccerData, Beeston 2002, ISBN 1-899468-63-3.

Weblinks 
 England 1927-28 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise und Fußnoten 

Fußballsaison 1927/28
1927